

Aziende 
Fiorucci – azienda di abbigliamento alla moda italiana, fondata a Milano
Cesare Fiorucci – azienda alimentare con sede a Pomezia

Persone 
Elio Fiorucci (1935-2015) – stilista italiano, attivo nel settore della moda
Fausto Fiorucci (1951) – fantino italiano